Caius je mužské rodné jméno latinského původu, pravopisná varianta praenomen Gaius. Má řadu variant, přičemž u některých z nich je jejich původ ne zcela jasný. Jedná se především o následující:

 Caio (španělsky, portugalsky)
 Kai (anglicky, německy, dánsky, norsky, švédsky, finsky)
 Kajus (litevsky)

Především v germánsky mluvících zemích je oblíbena varianta Kai, která byla popularizována Hansem Christianem Andersenem v jehož pohádce Sněhová královna z roku 1845 Kai společně s Gerdou tvoří ústřední dvojici. Nejprve bylo užíváno ve Skandinávii a Německu, později proniklo i do anglicky mluvících zemí. Existuje několik hypotéz o tom jak toto jméno vzniklo:

 jako varianta jména Caius
 jako fríská zdrobnělina jmen Gerhard, Nicolaas či Cornelis
 jako fríská zdrobnělina fríského jméno Kaimbe „válečník“
 z fríského kaye, příbuzného severskému kaða „slepice, kuře“, které bylo též užíváno jako jméno
 jako zdrobnělina z Kajetán
 jako zdrobnělina starohornoněmeckého jména Kaganher

V severských zemích má řadu variant: Cai, Caj, Kaij, Kaj, Kay a další. Existuje také jméno Kajane, které je buď ženskou podobou jména Kai nebo jména Kaja.

Kromě toho existuje i stejně znějící či zapisovaná jména, které je s výše uvedenými nepříbuzná. Jedná se o estonské ženské jméno Kai, které je variantou jména Katariina, havajské unisexové jméno Kai „moře“ a čínské mužské jméno Kai „vítězství, triumf“

Mezi známé nositele jména patří:

 papež Caius
 svatý Caius
 sir Kay – postava z artušovských pověstí

Reference 

Mužská jména latinského původu